Натуральне число 1831
 1831 рік до нашої ери
 1831 рік нашої ери